

Бусан (Пусан) — мільйонне місто в Республіці Кореї

{SYR} 
 Бусан (Сирія) —  поселення в Сирії в нохії Аль-Мушаннаф

Бусан — громада в кантоні Во